L’ordre des Templiers ou ordre du Temple.

 Montagna-le-Templier, ancienne commune française située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Le , elle fusionne avec Dessia et Lains pour former la commune nouvelle de Montlainsia.
et 
 Bure-les-Templiers, une commune française située dans le canton de Châtillon-sur-Seine du département de la Côte-d’Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Voulaines-les-Templiers, commune française située dans le département de la Côte-d’Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

 Luc Templier (1954-), écrivain, plasticien et calligraphe français ;
 Raymond Templier (1891-1968) à Paris, bijoutier français ;
 Sylvain Templier (1971-), homme politique français.